Air Côte d’Ivoire — национальная авиакомпания Кот-д’Ивуара со штаб-квартирой в международном аэропорту имени Феликса Уфуэ-Буаньи (Абиджан), сменившая прежнего национального авиаперевозчика Air Ivoire, обанкротившегося в 2011 году. Одно из крупнейших предприятий страны.

История 
Авиакомпания была основана 15 мая 2012 года в форме государственно-частного партнёрства между французским флагманом Air France (который имел намерения сделать международный аэропорт имени Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане региональным хабом), фондом экономического развития «Aga Khan Fund for Economic Development]» (AKFED) и правительством страны. Стартовый капитал Air Côte d’Ivoire составлял 2,5 млрд франков КФА, основными совладельцами стали правительство Кот-д’Ивуара (65 %), Air France (20 %) и принадлежащий AKFED холдинг Aérienne de Participation-Côte d’Ivoire (15 %). До момента образования авиакомпании страна не имела флагманского перевозчика после банкротства Air Ivoire в марте 2011 года.

Air Côte d’Ivoire работает в тесном партнёрстве с двумя другими авиакомпаниями Air Mali и Air Burkina, так же ассоциированными с фондом AKFED.

Корпоративная деятельность

Владельцы 
В апреле 2017 года основными совладельцами авиакомпании являлись:

Фонд «Aga Khan Fund for Economic Development» являлся держателем 15 % акций перевозчика до 2013 года, после чего объявил об их продаже консорциуму ивуарийских частных инвесторов Golden Road.

Показатели деятельности 
Air Côte d’Ivoire официально не публикует годовые отчёты, однако информация может быть получена из средств массовой информации, пресс-отчётов, интервью и других источников.

Маршрутная сеть 

В апреле 2016 года маршрутная сеть авиакомпании Air Côte d’Ivoire охватывала следующие аэропорты:

Воздушный флот 

В августе 2019 года воздушный флот авиакомпании Air Côte d’Ivoire составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Авиакомпании Кот-д’Ивуара
Государственные авиакомпании